Mengs ist der Nachname von:

 Anna Maria Mengs (1751–1792), deutsche Malerin
 Ismael Mengs (1688–1764), sächsischer Hofmaler, Vater von Anton Raphael und Theresa Concordia sowie Juliane Charlotte Mengs
 Anton Raphael Mengs (1728–1779), deutscher Maler, Bruder von Theresa Concordia Maron, geb. Mengs
 Juliane Charlotte Mengs (1730/31-nach 1806), deutsche Miniaturmalerin, Schwester von Anton Raphael Mengs und Theresa Concordia Maron, Dominikanerin
 Theresa Concordia Maron (Theresa Concordia Mengs; 1725–1806), deutsche Malerin, Schwester von Anton Raphael Mengs

Siehe auch:
 Mengssche Abgusssammlung